

Pessoas
 Francisco Xavier ou São Francisco Xavier — missionário cristão e santo católico
 Chico Xavier — médium espírita brasileiro
 Francisco Xavier Cabral da Silva — segundo barão de Itapajipe, militar luso-brasileiro
 Francisco Xavier Caldeira — advogado, militar e político brasileiro.
 Francisco Xavier Calmon Cabral da Silva — terceiro barão de Itapajipe, nobre brasileiro
 Francisco Xavier Craveiro Lopes — militar português
 Francisco Xavier Cândido Guerreiro — advogado, dramaturgo e poeta português
 Francisco Xavier do Amaral — proclamador da independência e primeiro presidente de Timor-Leste

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de santos
Desambiguações de história